Hywel ab Owain ap Meurig, koning van (een deel van) Glywysing (+1043)
 Hywel ab Owain ab Edwin, lid van het koninklijk huis van Deheubrath (+1078)
 Hywel ab Owain Gwynedd, prins van Gwynedd (1170)